Helikon (berg)
 Helicon (gebouw)
 Helicon (muziekinstrument)
 Helicon (software)
 Helikon (tijdschrift), een Nederlands poëzietijdschrift van 1931 tot 1939
 Helikon Symfonieorkest, een Eindhovens amateurorkest
 Helikonreeks, een Nederlandse reeks poëziebundels van 1940 tot 1955
 Hogeschool Helicon
 Vossepark & Helicon, een buurt in Leeuwarden
 Helicon Opleidingen, een voormalig conglomeraat van middelbare scholen in zuidelijk Nederland, in 2021 opgegaan in Yuverta